Йонсдорф () — различные значения.

 Йонсдорф (коммуна) — коммуна в Германии, в земле Саксония
 Йонсдорф (Кёнигсварта) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Кёнигсварта района Баутцен, земля Саксония